

Малениська — село в гміні Павлосюв Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Малениська — село в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства